M49 peut faire référence à :

Armements 
 M49, un pistolet-mitrailleur yougoslave.

Sciences 
Astronomie
 M49 un galaxie elliptique.

Médecine
 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute britannique M49, reliant la M5 à la M4 à l'ouest de Bristol.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres